Mužská dvouhra St. Petersburg Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl kanadský tenista Milos Raonic, kterého ve druhém kole vyřadil Michail Južnyj.

Vítězem dvouhry se stal pátý nasazený Němec Alexander Zverev, jenž za 2:24 hodin ve finále zdolal švýcarskou turnajovou jedničku a světovou trojku Stana Wawrinku po třísetovém průběhu 6–2, 3–6 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první titul na okruhu ATP Tour. V 19 letech se tak stal prvním teenagerem, který ovládl singlovou událost od roku 2008, kdy na newhavenském turnaji triumfoval tehdy 19letý Marin Čilić. Ve světové klasifikaci se Zverev vrátil na srpnové kariérní maximum, když mu patřila 24. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2016